Elżbieta Habsburg (ok. 1293–1352) – żona księcia Lotaryngii Fryderyka IV Wojownika
 Elżbieta Rakuszanka (1436–1505) – żona króla Polski Kazimierza Jagiellończyka
 Elżbieta Habsburżanka (1526–1545) – żona króla Polski Zygmunta II Augusta
 Elżbieta Habsburg (1554–1592) – żona króla Francji Karola IX
 Elżbieta Amalia Habsburg (1878–1960) – arcyksiężniczka austriacka, matka księcia Liechtensteinu Franciszka Józefa II